Bedrijven
 Trans World Airlines, een luchtvaartmaatschappij
 Transworld Drilling Company, een boormaatschappij

Tijdschriften
 Transworld Skateboarding, een skateboard-tijdschrift
 Transworld Motocross, een motocross-tijdschrift
 Transworld Snowboarding, een snowboard-tijdschrift

Muziek
 Transworld (band), een band.